Amerikai Egyesült Államok
Cerritos, város Kalifornia államban
 Mexikó
Cerritos, város San Luis Potosí államban